I liga szkocka w piłce nożnej (1968/1969) – siedemdziesiąty drugi sezon w historii rozgrywek. Mistrzem kraju został Celtic Glasgow. Awans uzyskały zespoły Motherwell i Ayr United. Do Scottish Football League First Division spadły zespoły Falkirk i Arbroath.

Tabela końcowa 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szkocji
1968 w piłce nożnej
1969 w piłce nożnej